André Pereira (futebolista)
 André Pereira (militar)
 André Pereira (nadador)

Desambiguação